Cuando toca la campana es la banda sonora de la serie de televisión original de Disney Channel Latinoamérica del mismo nombre. Fue lanzado en abril del 2011, bajo el sello discográfico de Walt Disney Records Latinoamérica. Las canciones son interpretadas por los protagonistas de la serie, hay duetos, solos y canciones en grupo.

Temas
 Estas son las canciones que conforman el CD original

Referencias

Cuando toca la campana (album)
Álbumes de 2011
Álbumes de Walt Disney Records
Álbumes de pop